Джон Эмерсон: Эмерсон, Джон (1874—1956) — американский писатель, сценарист, кинорежиссёр, продюсер и актёр.
  (род. 1954) — американский юрист и дипломат, посол США в Германии (2013—2017).
 Эмерсон, Джон Уэсли (1832—1899) — американский юрист и судья, полководец времён Гражданской войны, основатель компании Emerson.